Gushan kan syfta på:

Geografi

Kina 

 Gushan (socken i Kina, Guangxi), 
 Gushan (köping i Kina, Shandong, lat 36,44, long 117,97)
 Gushan (köping i Kina, Shandong, lat 36,50, long 116,84)
 Gushan (köpinghuvudort i Kina, Jiangsu Sheng, lat 32,07, long 120,30)
 Gushan (köpinghuvudort i Kina, Zhejiang Sheng, lat 28,98, long 120,16)
 Gushan (köpinghuvudort i Kina, Jiangsu Sheng, lat 31,73, long 120,55)
 Gushan (köpinghuvudort i Kina, Fujian Sheng, lat 26,07, long 119,34)

Taiwan 

 Gushan, Kaohsiung – ett distrikt i Kaohsiung

Robotskapade Kinaförgreningar